Chiesa di Sant'Erasmo – edificio religioso di Santeramo in Colle
 Chiesa di Sant'Erasmo – edificio religioso di Porto Ercole
 Chiesa di Sant'Erasmo – edificio religioso di Legnano;
 Chiesa di Sant'Erasmo ai Granili – edificio religioso di Napoli.
 Chiesa di Nostra Signora della Mercede e Sant'Erasmo – edificio religioso di Genova;
 Chiesa di Sant'Erasmo – edificio religioso di Formia;
 Chiesa di Sant'Erasmo – Bergamo
 Oratorio di Sant'Erasmo – edificio religioso di Bonassola;
 Oratorio di Sant'Erasmo – edificio religioso di Quinto al Mare (Genova);
 Chiesa prepositurale di Sant'Erasmo – edificio religioso di Castel Goffredo;
 Chiesa dei Santi Erasmo e Marciano e Maria Assunta – cattedrale di Gaeta;
 Chiesa di Sant'Erasmo – Rieti
 Chiesa di Sant'Erasmo – edificio religioso di Trafficanti frazione di Costa Serina

Pagine correlate 
 Sant'Erasmo